Giebisch est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1927-2020), physiologiste moléculaire américain
 (né en 1930), patineuse artistique autrichienne

Homonymie de patronyme